Анатолий Борисович Жебрун (19 июня 1942, д. Пиняны, Брестская область — 3 сентября 2015, Токсово, Ленинградская область) — советский и российский эпидемиолог, директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (с 1994 года), доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014). Один из основателей нового направления биотехнологии — тонкой иммунохимии.

Биография 
Родился 19 июня 1942 года в д. Пиняны Пружанского района Брестской области.
Отец: Жебрун Борис Алексеевич (1900—1942) — учитель, участник Великой Отечественной войны, расстрелян за содействие партизанам. Мать: Жебрун Дарья Емельяновна (1900—1967) — крестьянка.

 1965 г. — окончил факультет подготовки врачей для военно-морского флота Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
 1965—1975 гг. — служба в ВМФ, в 1965-68 — Заполярье, Северный флот (военный врач); 1968-75 — ленинградский 1-й Военный Морской госпиталь, м.н.с. (занимался научными исследованиями в области иммунологии, участник 9-месячной экспедиции на кораблях ВМФ СССР в Индийский океан)
 1973 г. — кандидат медицинских наук
 1975—1977 гг. — младший научный сотрудник НИИ онкологии им. Петрова,
 1977 г. — начало работы в НИИ имени Пастера, младший и старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе
 1984 г. — доктор медицинских наук

С 1994 г. — директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора РФ

Был сбит 3 сентября 2015 года пригородным электропоездом у железнодорожной станции в Токсово (Ленинградская область), когда он ехал на велосипеде в районе своей дачи.

Признание и награды 
 член правления Всероссийского научного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им. И. И. Мечникова
 председатель правления Санкт-Петербургского отделения общества
 член совета Международной сети институтов им. Пастера
 член Ассамблеи Парижского института им. Пастера
 Национальный орден Французской республики «За заслуги» (du Merite; офицер ордена) за укрепление и развитие научных и культурных связей между Россией и Францией
 Почётный знак Всемирной Организации Здравоохранения
 член редколлегий журнала «Эпидемиология и инфекционные болезни» и «Журнала эпидемиологии, микробиологии, иммунобиологии»
 Орден Почёта (2003)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 6 медалей ВС СССР, в том числе, медали «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, «За воинскую доблесть»

Труды 
Соавтор более 300 публикаций и  48 изобретений в области твердофазной иммунологии и биотехнологии. В институте имени Пастера под руководством А. Б. Жебруна было создано новое направление биотехнологии — тонкая иммунохимия, а также были разработаны новые технологии эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями, в том числе полиомиелитом, туберкулезом, вирусными гепатитами A, В, С, дифтерией, корью, краснухой, ВИЧ-СПИДом и другими.

 «Проблемы контроля инфекционных заболеваний» (монография, 2003 в соавторстве)
 «Эволюция инфекционных болезней в России в 20 в.» (монография, 2003 в соавторстве)
 «Инфекция Hellcobacter pylori» (2006)

Примечания

Ссылки 
 Памяти директора ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А. Б. Жебруна 04.09.2015 г.

Выпускники Военно-медицинской академии
Микробиологи России
Эпидемиологи России
Микробиологи СССР
Эпидемиологи СССР
Жертвы наезда поезда